Synagoga w Nowym Targu (ul. Jana Kazimierza 17) (główna)
 Synagoga w Nowym Targu (ul. Jana Kazimierza 2)
 Synagoga w Nowym Targu (ul. Szaflarska 19)